Artykuł przedstawia dyskografię amerykańskiego rapera Meek Milla.

Albumy studyjne 

|}

Współpraca

Kompilacje

Mixtape’y

Single

Solowe

Gościnnie

Promocyjne

Inne notowane utwory

Występy gościnne

Teledyski

Przypisy 

Meek Mill
Meek Mill